Лев Константинович Колесов (1910—1974) — театральный актёр и режиссёр. Заслуженный артист РСФСР (1957), Народный артист РСФСР (1968).

Играл в Краснодарском театре революционной сатиры (1928), в московских театрах «Синяя блуза» (1929—1931) и Реалистическом театре (1931—1933), в Ленинградском ТЮЗе (1933—1935), Новом ТЮЗе (1935—1940). С 1940 года работал в Ленинградском театре Комедии.

Поставил совместно с Н. П. Акимовым спектакли «Пигмалион» Дж. Б. Шоу (1943), «Ложь на длинных ногах» Э. де Филиппо (1956).

Снимался в фильмах «Софья Ковалевская», «Путешествие в Арзрум».

Похоронен в Санкт-Петербурге на Серафимовском кладбище.

Актёрские работы 
 ЛенТЮЗе — Суворов («Клад» Шварца),
 Новый ТЮЗе — Боголюбов («Музыкантская команда» Дэля), Борис Годунов (Пушкина)
 Театр Комедии — Хиггинс («Пигмалион» Шоу), Дракон (о. п. Шварца), инспектор Гуль («Вы этого не забудете» Пристли), Шоу («Милый обманщик» Килти)

Художественное чтение 
Выступал с программами художественного чтения
 Есенин
 Маяковский
 Пушкин («Борис Годунов»)
 «Пер Гюнт» Х. Ибсена
 Бунин Иван — Три просьбы
 Лесков Николай — Человек на часах
 Толстой Лев — Семейное счастье
 Чехов Антон — Аптекарша
 Чехов Антон — Дама с собачкой

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20160307203833/http://guides.rusarchives.ru/browse/gbfond.html?bid=402&fund_id=1205202
 http://www.komediaspb.ru/news/detail.php?ID=206
 Лев Колесов в Авторском проекте Алексея Тремасова

Мастера художественного слова
Персоналии:Театр Комедии
Похороненные на Серафимовском кладбище